Wolfmare — российская метал-группа, сочетающая в своей музыке элементы pagan metal, folk metal и heavy metal.

История

Начало (2000—2004) 
История группы берёт своё начало после ухода Дмитрия Петраса из группы Llanfair P.G. в 2000 году. Вместе с Андреем Соколовым, пишущим тексты, и вокалистом Rob McReddin (Алексей Редин) было решено создать новый музыкальный проект, получивший название Wolfsangel. Летом 2001 года участники начали записывать накопившийся музыкальный материал и в январе 2002 года был уже готов для исполнения. В январе того же года к проекту присоединилась клавишница Raynach, а в июле барабанщик Алексей Евдокимов. Немногим позже нашёлся и гитарист Фёдор Наумов. После укомплектования концертного состава последовали, собственно, концерты, в том числе с Seducer's Embrace и на фестивале Русская рулетка. В составе также появился ещё один гитарист Кирилл Батурин.

«Widdershins», концерты и турне (2004—2006) 
Отыграв ещё несколько концертов и сменив гитариста Кирилла Батурина на Станислава Матвеева в 2004 году стараниями лейбла ФОНО группа разродилась дебютным альбомом Widdershins, который вышел 10 июня. Уже 19 июня была организована презентация альбома в клубе «Арктика» совместно с Stalwart и Hieronymus Bosch. В декабре этого же года в группе появляется женский вокал, носителем которого является Татьяна Фролова.

28 мая 2005 года Wolfsangel становятся лауреатом премии «Metalheart 2005» за лучший альбом года «Widdershins». Далее группе удаётся выступить с Moonsorrow и Korpiklaani, а также отправиться в турне с Cruachan.

«Whitemare Rhymes», смена имени (2006—2009) 
Летом 2006 года группа начинает запись второго альбома «Whitemare Rhymes». Запись проходила в самых различных студиях Санкт-Петербурга. К записи были привлечены Кит Фей и Карен Гиллиган из Cruachan. В сентябре 2007 года Wolfsangel сменяют название на Wolfmare и в 2008 году, уже под этим названием, выпускают 4 апреля на лейбле CCP Records второй альбом.

28 сентября 2008 года в группу приходит мульти-инструменталист Роман Белоцерковский.

29 января 2009 года из группы уходит Алексей Редин, а место вокалиста занимает Руслан «James» Анисимов.

«Hand of Glory» (2009—2010) 
29 июля 2009 года из группы уходит Роман Белоцерковский.

26 октября 2009 года группа официально объявила о начале работы над третьим альбомом.

22 марта 2010 года запись альбома была завершена.

В конце сентября 2010 года ожидается выпуск нового альбома «Hand of Glory» на CCP Records.

Состав

Текущий состав 
 Дмитрий Петрас — бас, вокал
 Яна Никулина — клавишные, вокал
 Станислав Матвеев — гитара
 Максим Знаевский — ударные, перкуссия
 Руслан Анисимов — вокал (также Seducer's Embrace)
 Люба Маслова — вокал, виолончель
 Максим Жупиков — скрипка

Бывшие участники 
 Алексей Редин — вокал (июнь 2002 — ноябрь 2008)
 Дмитрий Яковлев — волынка, вистлы, мандолина и перкуссия (июнь 2005 — сентябрь 2008)
 Таня Фролова — вокал (август 2004 — октябрь 2006)
 Влад Варнавский — гитара (октябрь 2005 — июнь 2006)
 Алексей Евдокимов — ударные (июнь 2002 — август 2004)
 Федор Наумов — гитара (август 2002 — июнь 2004)
 Кирилл Батурин — гитара (январь 2003 — ноябрь 2003)
 FH — гитара (сентябрь 2002 — ноябрь 2002)
 Роман Белоцерковский — шотландская волынка, диджериду, живой аккордеон, кельтская арфа (28 сентября 2008 — 29 июля 2009)
 Андрей Соколов - тексты, бэк-вокал (2002 - умер в 2021)

Дискография

Как Wolfsangel 
 2004 — Widdershins (ФОНО)

Как Wolfmare 
 2008 — Whitemare Rhymes (CCP Records)
 2010 — Hand Of Glory (CCP Records)
 2013 — The Sacred Mushroom and the Crows (Sound Age Productions)

Примечания

Ссылки 
 Wolfsangel («Encyclopaedia Metallum») 

Фолк-метал-группы России
Женский вокал в рок-музыке
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2001 году